

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', debutta in prima squadra il 3 novembre 2019 in occasione dell'incontro di Primera Categoría Serie A pareggiato 0-0 contro il .

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2022.

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni internazionali

Independiente del Valle: 2019

Note

Collegamenti esterni